Adolf Fridrich IV. Meklenbursko-Střelický (5. května 1738 Mirow – 2. června 1794 Neustrelitz) byl od roku 1752 meklenbursko-střelickým vévodou.

Život 
Adolf Fridrich se narodil na jaře 1738 jako nejstarší syn Karla Ludvíka Fridricha Meklenbursko-Střelického a jeho manželky Alžběty Sasko-Hildburghausenské. Jeho otec byl druhorozeným synem meklenbursko-střelického vévody Adolfa Fridricha II.

Následníkem meklenbursko-střelického trůnu se stal po smrti svého otce 5. června 1752. Vévodou se stal po smrti svého strýce Adolfa Fridricha III. 11. prosince 1752. V roce 1753 studoval na univerzitě v Greifswaldu. V roce 1764 se stal členem podvazkového řádu.

V prvních letech jeho vlády za něj vládla jeho matka Alžběta Sasko-Hildburghausenská pod ochranou britského krále Jiřího II. Adolf Fridrich se nikdy neoženil. Zemřel 2. června 1794 ve věku 56 let v Neustrelitz a byl pohřben v kryptě kostela svatého Jana Křtitele ve městě Mirow. Jeho nástupcem se stal jeho mladší bratr Karel.

Tituly a oslovení 
 5. května 1738 – 5. června 1752: Jeho Jasnost vévoda Adolf Fridrich Meklenburský, princ z Mirow
 11. prosince 1752 – 2. června 1794: Jeho vévodská Jasnost vévoda meklenbursko-střelický

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 5. května
Narození v roce 1738
Úmrtí 2. června
Úmrtí v roce 1794
Úmrtí v Neustrelitz
Meklenbursko-střelická dynastie
Muži